R56 peut faire référence à :

Sciences 
Chimie
 la phrase de risque : «Toxique pour les organismes du sol», sur les étiquettes des produits chimiques.

Médecine 
 Convulsions, non classées ailleurs, d’après la Classification internationale des maladies.

Transports 
Automobile
 Mini R56, troisième génération de la Mini.

Route 
  Route régionale russe R56 reliant Novgorod à Pskov.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres